Santilly, commune française d'Eure-et-Loir
 Santilly, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France